El Abierto de Corea del Sur Super Series Premier 2012 fue el primer torneo de la temporada 2012 de la BWF Super Series. El torneo se disputó en Seúl, Corea del Sur del 3 al 8 de enero de 2012 y un premio de USD$1,000,000.

Hombres

Sembrados 

 Lee Chong Wei
 Lin Dan
 Chen Long
 Peter Gade

<li> Chen Jin
<li> Sho Sasaki
<li> Nguyen Tien Minh
<li> Simon Santoso

Cuadro superior

Cuadro inferior

Finales

Mujeres

Sembradas 

 Wang Yihan
 Wang Shixian
 Wang Xin
 Saina Nehwal

  
<li> Tine Baun
<li> Jiang Yanjiao
<li> Juliane Schenk
<li> Sung Ji-hyun

Cuadro superior

Cuadro inferior

Finales

Hombres dobles

Sembrados 

 Cai Yun / Fu Haifeng
 Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
 Mathias Boe / Carsten Mogensen
 Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong

 
<li>  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
<li>  Muhammad Ahsan / Bona Septano
<li>  Chai Biao / Guo Zhendong
<li>  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata

Cuadro superior

Cuadro inferior

Finales

Mujeres dobles

Sembrados 

 Wang Xiaoli / Yu Yang
 Tian Qing / Zhao Yunlei
 Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
 Ha Jung-eun / Kim Min-jung

 
<li>  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
<li>  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
<li>  Shizuka Matsuo / Mami Naito
<li>  Meiliana Jauhari / Greysia Polii

Cuadro superior

Cuadro inferior

Finales

Mixto

Sembrados 

 Zhang Nan / Zhao Yunlei
 Xu Chen / Ma Jin
 Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
 Tantowi Ahmad / Lilyana Natsir

 
<li>  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing
<li>  Sudket Prapakamol / Saralee Thoungthongkam
<li>  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
<li>  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl

Cuadro superior

Cuadro inferior

Finales

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados en tournamentsoftware.com

1
Bádminton en 2012
Deporte en Seúl